Tirion ist der Familienname folgender Personen: 

 Isaak Tirion (1705–1765), niederländischer Buchhändler und Verleger 
 Wil Tirion (* 1949), niederländischer Astronom